Теманго има више значења:

 Теманго (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Теманго (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику